Kou He kan syfta på följande platser:

Kina 

 Kou He (vattendrag i Kina), Liaoning, 
 Gou He (vattendrag i Kina, Liaoning), 

Robotskapade Kinaförgreningar